Aldo Cocchia – militare italiano
Carlo Cocchia – architetto e pittore italiano
Enrico Cocchia – latinista e filologo classico italiano
Giancarlo Cocchia – pittore italiano
Rocco Cocchia – arcivescovo cattolico italiano